Татьяна Марія і Гетер Вотсон були чинними чемпіонками, але цього разу Вотсон вирішила не захищати свій титул. Марія грала в парі з Крістіною Макгейл, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Корнелія Лістер і Рената Ворачова.

Вікторія Азаренко і Чжен Сайсай виграли титул, у фіналі перемігши пару Дезіре Кравчик і Джуліана Ольмос з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Abierto Mexicano Telcel, парний розряд
Жінки, парний розряд